Иммигрант:

 Иммиграция населения  — въезд населения одной страны в другую на временное или постоянное проживание.
 Иммигрант (фильм)

См. также 
 Иммигранты